Fotbollsallsvenskan 1980 spelades 13 april–26 oktober 1980, och vanns av Östers IF.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 19 mål: Billy Ohlsson, Hammarby IF
 14 mål: Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg
 13 mål: Glenn Martindahl, Åtvidabergs FF
 11 mål: Kent Lundqvist, IFK Norrköping samt Teitur Thordarsson, Östers IF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 25 603: IFK Göteborg–IF Elfsborg 0–0, Nya Ullevi den 25 augusti 1980
 24 663: Djurgårdens IF–Hammarby IF 2–1, Råsundastadion den 17 september 1980
 19 069: Hammarby IF–Djurgårdens IF 1–1, Råsundastadion den 5 juni 1980

Högst publiksnitt per lag 
 12 273: IFK Göteborg
 9 030: Hammarby IF
 8 488: Malmö FF

Svenska mästarna 

Tränare: Bosse Johansson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1980
1980
Fotbollssäsongen 1980